Ле́нчик () илиз Арчак (Arçon) — твердый каркас седла, состоящий из передней и задней луки́ и двух боковых ла́вок. 

В прошлом арчак изготовлялся из берёзы. У В. И. Даля указано что калмыки и башкиры мастерски связывают ремнями луки́ и лавки, без клея, казаки иногда вырезывают арчак из цельного березового корня и свили. Современные ленчики делают из клееной древесины, стекловолокна и пластмассы. Ленчик скрепляют металлическими скобами. Форма ленчика, его ширина и расположение скоб определяют размер и форму седла. Слово происходит от  уменьшительно  — «дуга».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Конская упряжь